Název Skala má více významů:

 hovorově Larnaka na Kypru
 Skala (Vlastějovice) – část obce Vlastějovice v okrese Kutná Hora
 neoficiální český fonetický přepis názvu milánské opery La Scala
 Skala (hora) – jeden z vrcholů řeckého pohoří Olymp
 Skala (Kefalonia) – komunita na řeckém ostrově Kefalonia
 Bankovní dům Skala – již zaniklá česká banka

Podobný název:
 Skála (rozcestník)